Kaleva kan syfta på:

 Kaleva (personnamn) – ett finskt personnamn
 Kaleva (djur) – ett släkte av steklar
 Kaleva (tidning) – en finsk tidning
 Kaleva (flygplan) – ett flygplan av typen Junkers Ju 52/3m som blev nedskjutet vid Kockskär i Finska viken i juni 1940
 Kaleva (försäkringsbolag) – ett finskt försäkringsbolag
 Kaleva, Kervo – ett område i Kervo
 Kaleva, Tammerfors – ett område i Tammerfors